8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (8-я гв. шад) — соединение Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 266-я истребительная авиационная дивизия;
 266-я штурмовая авиационная дивизия;
 266-я штурмовая авиационная Полтавская дивизия;
 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская дивизия;
 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия
 Войсковая часть (Полевая почта) 36653

Создание дивизии 

266-я Полтавская штурмовая авиационная дивизия 5 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых задании командования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками и проявленные при этом высокое воинское мастерство, доблесть и мужество преобразована в гвардейскую дивизию и получила наименование 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская дивизия.

Расформирование дивизии 
8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия в июне 1955 года была расформирована в составе 69-й воздушной армии Киевского военного округа.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 05 февраля 1944 года по 11 мая 1945 года.

Командиры дивизии 
 Полковник Родякин Фёдор Георгиевич, период нахождения в должности: с 5 февраля 1944 года по май 1944 года.
 Полковник Турыкин Григорий Прокофьевич, период нахождения в должности: с мая 1943 года по июль 1943 года.
 Подполковник Фетисов Алексей Степанович, период нахождения в должности: с 10 июня 1944 года по 31 августа 1944 года (погиб).
 Подполковник, Полковник Шундриков Владимир Павлович, период нахождения в должности: с 31 августа 1944 года по октябрь 1946 года.
 Полковник Покоевой Григорий Прокофьевич, период нахождения в должности: с октября 1946 года по ноябрь 1947 года.
 Генерал-майор авиации Обухов Алексей Филиппович, период нахождения в должности: с ноября 1953 года по август 1956 года.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии не претерпевал изменения:

Участие в операциях и битвах 
 Корсунь-Шевченковская операция — с 5 февраля 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Уманско-Ботошанская операция — с 5 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Карпатско-Дуклинская операция — с 8 сентября 1944 года по 28 октября 1944 года.
 Сандомирско-Силезская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Нижне-Силезская операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Верхне-Силезская операция — с 15 марта 1945 года по 31 марта 1945 года
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года
 Пражская операция — с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года

Почётные наименования 

 142-му гвардейскому штурмовому авиационному полку присвоено почётное наименование «Сандомирский»
 143-му гвардейскому штурмовому авиационному полку присвоено почётное наименование «Львовский»

Награды 
 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев на Львовском направлении, проявленные при этом доблесть и мужество награждена Орденом Богдана Хмельницкого II степени.
 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская ордена Богдана Хмельницкого дивизия за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Краков и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года награждена орденом Суворова II степени.
 140-й гвардейский штурмовой авиационный Киевский ордена Богдана Хмельницкого полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.
 140-й гвардейский штурмовой авиационный Киевский Краснознамённый полк награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом «Богдана Хмельницкого III степени».
 142-й гвардейский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Богдана Хмельницкого III степени».
 142-й гвардейский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Александра Невского».
 143-й гвардейский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Богдана Хмельницкого III степени».
 143-й гвардейский штурмовой авиационный Львовский полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Нейссе и Леобшютц и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Александра Невского.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим воинам дивизии в составе корпуса объявлены благодарности:
 за прорыв обороны немцев на Львовском направлении
 за овладение городом Львов
 за овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско
 за овладение городами Крайцбург, Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг
 за овладение городами Оппельн, Равич и Трахенберг
 за овладение городами Глейвиц и Хжанув
 за овладение городами Сосковец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице
 за овладение городами Олау, Бриг, Томаскирх, Гротткау, Лёвен и Шургаст
 за овладение городами Лигниц, Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймаркт и Кант
 за овладение городами Нейссе и Леобшютц
 за овладение городами Штрелен и Рыбник
 за овладение городами Ратибор и Бискау
 за овладение городами Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц
 за овладение городами Науен, Эльшталь, Рорбек, Марквардт, Кетцин
 за овладение городом Виттенберг
 за ликвидацию группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина
 за овладение городом Берлин
 за освобождение города Прага

Особо отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего:
 за форсирование реки Висла и овладение Сандомирским плацдармом
 за овладение городом Краков
 за овладение городом Гинденбург
 за овладение центром Домбровского угольного района городом Катовице, городами Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и Беутен и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии
 за овладение городами Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глогау, Фалькенберг

Отличившиеся воины дивизии

Герой Советского союза и полный кавалер ордена Славы 
    Герой Советского Союза и полный кавалер ордена Славы Иван Григорьевич Драченко старший лейтенант, старший лётчик 140-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии.

Драченко — единственный лётчик в Военно-Воздушных Силах, который удостоен всех высших военных государственных наград (один из 4-х полных кавалеров ордена Славы, удостоенных звания «Герой Советского Союза»).

Герои Советского Союза

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Штурмовые авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1955 году
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции
Участники Верхнесилезской наступательной операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Участники Пражской операции